Unità Nazionale (Unidad Nacional) – partito politico colombiano
 Unità Nazionale (Unidad Nacional) – partito politico peruviano
 Unità Nazionale (Unidad Nacional) – partito politico uruguayano
 Unità Nazionale (Unidad Nacional) – partito politico venezuelano